Topònim del Maresme originat del gentilici llatí Primiliano
Premià de Dalt, abans Sant Pere de Premià.
Premià de Mar.

Vegeu també 
 Premia, comuna italiana de la província de Verbano-Cusio-Ossola